Tons Meridional o Tamasa, riu principalment a discorre per l'estat de Madhya Pradesh (Índia)
 Tons Oriental o Chhoti Sarju, riu d'Uttar Pradesh (Índia)
 Tons Septentrional, conegut simplement com a Tons, riu d'Uttarakhand (Índia)